Шмотки — многозначный термин:

 Шмотки — жаргонное название одежды (вещей)
 Шмотки — деревня в Велейской волости Пушкиногорского района Псковской области